«Заман» (от заманивать;  дословно «снарядная ловушка») танковой башни — наименование конструктивной особенности бронетехники, заключающейся в наличии обратного скоса в нижней части башни танка или бронеавтомобиля. Сам по себе скос как правило имеет высокую противоснарядную стойкость из-за расположения брони под наклоном; однако, при попадании снаряда в этот скос может иметь место рикошет в другую часть танка (зачастую снаряд, попадавший в скошенную часть брони, отражается вниз, в относительно тонкую броню крыши корпуса), что может привести к фатальным последствиям.

Примечания

Ссылки 
 
 

Броня
Устройство танка